Буй:

Предмет 
 Буй — поплавок для отметки места на воде (бакен) или положения якоря.
 Буй водолазный — буй для обозначения места погружения подводных пловцов и для других целей при осуществлении водолазных работ.
 Транспортный буй — буй для облегчения подъёма грузов на поверхность при водолазных работах.
 Гидроакустический буй (радиогидроакустический буй) — сбрасываемый с летательного аппарата или выставляемый с надводного корабля буй, предназначенный для регистрации гидроакустических сигналов (чаще всего с целью поиска подводных лодок) и передачи их на объект-носитель по радиоканалу.

Топоним

Населённые пункты 
 Белоруссия
 Буй — деревня в Докшицком районе Витебской области.
 Буй — деревня в Сенненском районе Витебской области.

 Венгрия
 Буй — посёлок (надькёжег) в медье Сабольч-Сатмар-Берег.

 Россия
 Буй — село в Бичурском районе Бурятии.
 Буй — город в Костромской области.
 Буй — узловая железнодорожная станция Вологодского региона Северной железной дороги.
 Буй — деревня в Торопецком районе Тверской области.

Реки 
 Буй — река в Республике Марий Эл и Кировской области, приток Вятки.
 Буй — река, Камский бассейновый округ.
 Буй — река в Пермском крае и Башкортостане, приток Камы.
 Буй — река, Амурский бассейновый округ.
 Буй — река, Ангаро-Байкальский бассейновый округ.

Фамилия 
 Буй, Йозеф (род. 1934) — бельгийский шахматист, международный мастер (1973).
 Буй Винь (род. 1976) — вьетнамский шахматист, гроссмейстер.
 Буй, Семён Васильевич (в монашестве Алексий; 1892—1937) — воронежский епископ.
 Буй Тхань Льем (1949—1981) — вьетнамский космонавт-дублёр.
 Буй, Ирина Васильевна (род. 1995) — украинская лыжница, биатлонистка.
 Буй, Маргерита (род. 1962) — итальянская актриса.

См. также 
 Буй-Девант — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи.
 Буй-Перёй — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи.
 Буйки